IREC peut faire référence à :

 l'ancien nom de Vivaticket, entreprise française

IREC est un sigle composé des lettres I, R, E et C pouvant faire référence à :

Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC)

Notes et références

Voir aussi 

IREQ